Sangar (utvrda)
 Sangar (narod), u Indiji